Чон Хё Рим (; Ханча:鄭慧林; род. 18 августа 1993 года, Пусан, Республика Корея), известная под псевдонимом Чон Ын Джи — южнокорейская певица, актриса, автор песен и радиодиджей. Является участницей гёрл-группы Apink. Дебютной актёрской работой Чон стала роль телевизионной драме «Ответ в 1997» в 2012 году. Также она сыграла в таких фильмах, как «Этой зимой дует ветер» (2013), «Любители трота» (2014), «Не унывай!» (2015) и «Неприкасаемый» (2017). В 2016 году она выпустила свой дебютный сольный альбом «Dream».

Биография 
Чон Хё Рим родилась в районе Хэундэ, Пусан 18 августа 1993 года. Она официально поменяла имя на Чон Ын Чжи, когда училась в средней школе. У неё есть младший брат Чон Мин Ги. Она посещала детский сад Хапдо, начальную школу Синчжэ, среднюю школу для девочек Чжэсон и среднюю школу для девочек Хёхва. В 2004 году Чон заняла первое место в программе Exciting Day Enjoyable Day (), которую вел канал KBS. В ноябре 2010 года Чон прошла прослушивание и была выбрана участницей новой музыкальной группы Apink. Она не имела профессиональной подготовки до присоединения к Apink, и тренировалась всего два месяца с группой.

Музыкальная карьера

Apink 

В марте 2011 года было опубликовано видео, в котором Чон исполняет песню "Love You I Do" американской певицы Дженнифер Хадсон. Данное видео сообщало о том, что Чон стала четвёртой участницей группы Apink. Чон присоединилась к остальным участникам группы для съёмок «Apink News» перед дебютом группы. 21 апреля 2011 года Чон дебютировала в качестве главной вокалистки Apink на канале Mnet в программе M Countdown с двумя песнями, «Mollayo» и «Wishlist», из дебютного мини-альбома Seven Springs of Apink.

Сольная карьера 
Чон сотрудничала с различными артистами для исполнения песен, созданных для фильмов, сериалов и реклам. Для проекта «A Cube for Season #Green» Чон Ын Чжи и её коллега Ян Ё Соб спели дуэтом песню «Love Day». В августе 2012 года Чон записала два промо-сингла «All For You» и «Our Love Like This» с коллегой по сериалу «Reply 1997» Со Ин Гуком для саундтрека к соответствующему сериалу. «All For You» стал одним из самых продаваемых синглов года на Gaon Single Chart.

В 2013 и 2014 годах Чон исполнила вместе с Хух Гаком песни «Short Hair» и «Break Up To Make Up», которые были хорошо приняты слушателями и заняли верхние строчки основных музыкальных онлайн-чартов в Корее. Она выпустила свой первый сольный сингл «Its You» для саундтрека к фильму ''Три дня.

18 апреля 2016 года Чон выпустила дебютный сольный мини-альбом Dream, состоящий из 6 песен.
Заглавная песня «Hopefully Sky» была написана Чон. В ней она поет о временах, проведённых с отцом. «Hopefully Sky» возглавила восемь местных музыкальных чартов,, а альбом был продан тиражом 30 000 копий.

В апреле 2017 года Чон выпустила свой второй мини-альбом The Space. Музыкальный клип «The Spring» был опубликован 10 апреля и дебютировал в первой десятке местных музыкальных чартов. С 3 по 5 июня 2017 года Чон провела свой первый сольный концерт под названием «Attic» в женском университете Ихва.

18 октября 2018 года Чон выпустила клип на сингл «Being There», который вошел в третий мини-альбом Хёхва.

15 июля 2020 года Чон выпустила свой четвёртый мини-альбом Simple, в которым главным треком стала песня «AWay».

 Актёрская карьера 

Первой актёрской работой Чон стал сериал Ответ в 1997. Сериал стал одним из самых рейтинговых корейских сериалов на кабельном телевидении. Чон сыграла главную героиню, а именно фанатку группы H.O.T., которая в итоге становится сценаристом телевизионного сериала. Чон получила похвалу от критиков и зрителей за свою актёрскую игру. Роль принесла ей несколько наград, включая премию Baeksang Arts Awards в категории «Лучшая актриса-новичок».

Чон исполнила роль Эль Вудс в корейской постановке голливудского фильма Блондинка в законе. Шоу шло с 16 ноября 2012 по 17 марта 2013..

В 2013 году Чон получила роль второстепенную роль в мелодраме 2013 года ''Этой зимой дует ветер. За свою роль она получила премию APAN Star Awards в номинации «Лучшая актёрская игра» и SBS Drama Awards в номинации «Новая звезда».

В 2014 году она снялась в сериале Полный дом. После этого Чон снялась в романтическом сериале «Любители трота», в котором рассказывалось о попытках певицы добиться успеха в старомодном музыкальном жанре трот.

В 2015 году Чон снялась в главной женской роли в сериале Не унывай!, сыграв роль ученицы средней школы, которая занимает последнее место в классе.

В 2017 году Чжон получила роль в мелодраме канала JTBC «Неприкасаемый», которая начала транслироваться 24 ноября.

В 2018 году Чон снялась в фильме ужасов «0.0MHz», основанном на одноимённом вебтуне.

В 2020 году Чон получила роль в мюзикле «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года».

Дискография

Сольные альбомы

Сольные песни

Саундтреки

Авторство

Музыкальные видео

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Развлекательные шоу

Радио-шоу

Театр

Концерты и туры 
 The Attic (2017)
 Hyehwa Station (2018)
 Yeoreum.I (2019)
 Online Concert : How To Live (2020)

Награды и номинации

Примечания 

Актрисы телевидения Республики Корея
Лауреаты Mnet Asian Music Awards
Музыканты A Pink
Лауреаты премии «Пэксан» в категории «Лучшая актриса-новичок» (телевидение)